Radowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Radowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo